Antonio Visentini (1688 - 1782), peintre, graveur et architecte italien ;
 Roberto Visentini (1957 -), coureur cycliste italien ;
Sebastian Alfredo Visintini  (1971 -), boxeur argentin.